Nick Wasnie (né le  à Winnipeg dans le Manitoba au Canada — mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui a joué sept saisons dans la Ligue nationale de hockey dans les années 1930. Il remporte la Coupe Stanley à deux reprises en 1930 et 1931 avec les Canadiens de Montréal.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1925-1926 || Maroons de Winnipeg ||  || 31 || 7 || 1 || 8 || 35 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1926-1927 || Maroons de Winnipeg || AHA || 21 || 7 || 3 || 10 || 33 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1927-1928 || Castors de Québec || CanAm || 22 || 8 || 3 || 11 || 32 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1927-1928 || Black Hawks de Chicago || LNH || 16 || 1 || 0 || 1 || 22 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1928-1929 || Bulldogs de Newark || CanAm|| 40 || 14 || 6 || 20 || 76 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1929-1930 || Canadiens de Montréal || LNH || 44 || 12 || 11 || 23 || 64 || 6 || 2 || 2 || 4 || 12
|- 
| 1930-1931 || Canadiens de Montréal || LNH || 44 || 9 || 2 || 11 || 26 || 10 || 4 || 1 || 5 || 8
|- 
| 1931-1932 || Canadiens de Montréal || LNH || 48 || 10 || 2 || 12 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1932-1933 || Americans de New York || LNH || 48 || 11 || 12 || 23 || 36 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1933-1934 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 37 || 11 || 6 || 17 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1934-1935 || Millers de Minneapolis || LCH || 33 || 16 || 19 || 35 || 32 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH || 13 || 3 || 1 || 4 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1935-1936 || Shamrocks de Pittsburgh || LIH ||  || 17 || 25 || 42 || 60 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1936-1937 || Greyhounds de Kansas City || AHA || 46 || 18 || 19 || 37 || 52 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1937-1938 || Greyhounds de Kansas City || AHA || 45 || 9 || 12 || 21 || 14 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1938-1939 || Greyhounds de Kansas City || AHA || 48 || 34 || 27 || 61 || 19 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1939-1940 || Greyhounds de Kansas City || AHA || 48 || 18 || 21 || 39 || 36 ||  ||  ||  ||  ||  

| 250 || 57 || 34 || 91 || 176 || 20 || 6 || 3 || 9 || 20

Références 

Naissance en janvier 1905
Naissance à Winnipeg
Décès en mai 1991
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Americans de New York
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Millers de Minneapolis
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Castors de Québec
Décès à 86 ans